Перша ліга СРСР з футболу 1981 — одинадцятий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 24 команди. Переможцем чемпіонату став клуб «Металіст» (Харків). Чемпіонат тривав з 2 квітня по 13 листопада 1981 року.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 12.

Результати 

3:0*  — матч переграли через протест, результат першого матчу - 0:0

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:

Посилання 
 Перша ліга - 1981 
 Перша ліга - 1981   
 Soviet Union 1981  

81
СРСР